Виктор Евстафьевич Ками́нский (р. 1953) — советский и украинский композитор.

Биография 
Родился 8 апреля 1953 года в Нивре (ныне Борщёвский район, Тернопольская область, Украина). В 1977 году окончил ЛГК имени Н. В. Лысенко (у Владимира Флиса), аспирантуру при МГК имени П. И. Чайковского по классу композиции Т. Н. Хренникова (1986). В 1977—1978 годах — преподаватель Ровенского Института культуры, с 1978 года — старший преподаватель кафедры композиции Львовской консерватории, доцент (1996), профессор (1999), с 2002 года — проректор по научной работе ЛНМА имени Н. В. Лысенко. Живёт во Львове.

Одним из кульминационных пунктов творчества. Каминского стала литургическая музыка. В этом русле написан Акафист Пресвятой Богородице, Псалом Давида, Литургия, Пасхальная Утреня. Духовная музыка с успехом звучала и за рубежом и звучит в трансляциях радио Ватикана.

Помимо творческой деятельности Виктор Каминский активно занимается культурно-организационной и педагогической работой, является заместителем Председателя правления Львовской организации Национального Союза композиторов Украины, часто председательствует на различных конкурсах.

Автор первого на Украине учебного пособия «Электронная и компьютерная музыка».

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств Украины (1995)
 Премия имени Н. В. Лысенко (2000)
 Премия имени С. Ф. Людкевича (2004)
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2005) — за концерт № 2 «Рождественский», симфонию-кантату «Украина. Крестный путь», ораторию «Иду, накликую, взываю» и «Акафист Пресвятой Богородицы»

Примечания

Литература 
 М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 284.
 Муха. Композитори України та української діаспори. — К.: 2004. — ISBN 966-8259-08-4
 Любов Кияновська. Українська музична культура: навч. посіб. — Львів: «Тріада плюс», 2008. — с.272-283

Выпускники Львовской консерватории
Члены Национального союза композиторов Украины
Преподаватели Львовской консерватории